

Інформатика і комп'ютерна інженерія 
 Спорідненість процесора ()

Математика 
 Афінне перетворення

Хімія 
 Константа дисоціації
 Спорідненість (хімія)
 Афінність (фармакологія) — сила нековалентних взаємодій між окремим сайтом зв'язування в молекулі та її зв'язувальним партнером

Примітки